Die Irish League 1921/22 war die 28. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 13. Mal Meister.

Modus 
Die fünf Mannschaften aus der Vorsaison, sowie Neuling Queen’s Island spielten an insgesamt zehn Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1921/22
Fußballsaison 1921/22